Comeback kan henvise til:

 Comeback - grundbetydning
 Comeback (film fra 2008) - instrueret af Ulrik Wivel
 Comeback (film fra 2015) - dansk komediedrama fra 2015, instrueret af Natasha Arthy